Бензоа́т аммо́ния (бензойноки́слый аммо́ний, химическая формула — NH(CHCOO)) — органическая аммониевая соль бензойной кислоты.

При стандартных условиях, бензоат аммония — это бесцветные кристаллы, растворимые в воде.

Физические свойства 
Бензоат аммония образует бесцветные кристаллы, хорошо растворимые в воде и этаноле.

Получение 
Взаимодействие бензойной кислоты и раствора аммиака:

Применение 
 Антисептик;
 Консервант в пищевой промышленности;
 Ингибитор коррозии;
 Стабилизатор в производстве латексов и клеев.

Литература 
 
 

Соли аммония
аммония
Консерванты
Ингибиторы коррозии
Соединения азота по алфавиту